Кшень — топоним:

Россия 
 Кшень — село в Советском районе Курской области.
 Кшень — посёлок в Воловском районе Липецкой области.
 Кшень — река, протекающая по территории Курской, Орловской и Липецкой областей.
 Кшень — железнодорожная станция Орловско-Курского отделения Московской железной дороги в посёлке Кшенский Курской области.

См. также 
 Кшенский — посёлок городского типа, административный центр Советского района Курской области